Rivière Trout peut se référer à:

Toponymes

Rivière Trout (Colombie-Britannique), un affluent de la rivière Liard.
 Rivière Trout (Territoires du Nord-Ouest), un affluent de la rivière Mackenzie.
 Rivière Trout (New York, Québec), affluent de la rivière Châteauguay coulant au Québec (Canada) et dans l'État de New York (États-Unis).

Rivière Trout (Floride), un affluent de St. Johns River
 Rivière Trout (Iowa), un affluent de Upper Iowa River
 Rivière Trout (Michigan), se déversant dans le lac Huron
 Rivière Trout (Vermont), un affluent de la rivière Missisquoi

Lieux:
 Trout River, Newfoundland and Labrador, un village du Canada
 Trout River, New York, un village de l'État de New York, aux États-Unis

Homonymie